Додро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сар. Занимает площадь 31,6 км². Население — 3017 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Municipio de Dodro

Муниципалитеты Ла-Коруньи